Moa Lundgren (ur. 14 kwietnia 1998 w Umeå) – szwedzka biegaczka narciarska, złota medalistka mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym w sprincie, złota medalistka zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży w crossie.

Kariera 
Na arenie międzynarodowej zadebiutowała 26 stycznia 2015 roku podczas dwunastej edycji zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w Stegu w Liechtensteinie. W pierwszym swoim starcie zajęła 18. miejsce w biegu na 7,5 km stylem klasycznym. W kolejnych startach w Stegu ukończyła na 17 miejscu bieg na 5 km stylem dowolnym, a także zajęła 19. miejsce w sprincie rozgrywanym techniką klasyczną. Swój udział w festiwalu zakończyła piątym miejscem w mieszanym biegu sztafetowym.

13 lutego 2016 na zimowych igrzyskach olimpijskich młodzieży, w norweskim Lillehammer wywalczyła złoty medal w nowej konkurencji narciarskiej - crossie.

Na mistrzostwa świata juniorów w narciarstwie klasycznym 2018, w szwajcarskim Goms zdobyła tytuł mistrzyni świata juniorów w sprincie stylem dowolnym.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Szwedzcy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1998
Ludzie urodzeni w Umeå